Кубок Белоруссии по баскетболу среди женщин – ежегодный женский баскетбольный турнир, проводимый Белорусской федерацией баскетбола.

Победители

Рекорды 
Наибольшее количество побед в Кубке Белоруссии:

Игрок: Наталья Ануфриенко — 10 (2002, 2004—2007, 2011—2013, 2015, 2020).

Тренер: Александр Шимковяк — 8 (2000, 2002, 2004—2007, 2009, 2014).

Примечания

Ссылки 
 Кубок Беларуси по баскетболу среди женщин-2022 на сайте Белорусской федерации баскетбола
 Кубок Беларуси по баскетболу среди женщин-2021 на сайте Белорусской федерации баскетбола
 Кубок Беларуси по баскетболу среди женщин-2020 на сайте Белорусской федерации баскетбола
 Кубок Беларуси по баскетболу среди женщин-2019 на сайте Белорусской федерации баскетбола
 Кубок Беларуси по баскетболу среди женщин-2018 на сайте Белорусской федерации баскетбола
 Кубок Беларуси по баскетболу среди женщин-2017 на сайте Белорусской федерации баскетбола
 Кубок Беларуси по баскетболу среди женщин-2016 на сайте Белорусской федерации баскетбола

Соревнования по баскетболу в Белоруссии